Laghi peut designer :
Laghi : une commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie en Italie.
Famille Laghi : une famille patricienne de Venise.
Pio Laghi (né le  près de Forlì, Italie- décédé le ) est un cardinal italien, préfet émérite de la Congrégation pour l'éducation catholique.